Такмичење у троскоку за жене на Олимпијским играма  одржано је на Олимпијском стадиону у Пекингу.
За такмичење се квалификовало 36 такмичара из 27 земаља, који су подељени у две групе по 18.
Квалификације за пласман међу 12 финалиста одржане су 15. августа, док је финале одржано 17. августа.

Норме за учешће на играма су биле А = 14,20 м и Б = 14,00 м.

Камерунска троскокашица Франсоаз Мбанго Етоне победом на такмичењу освојила је другу златну за своју земљу и ушла у олимпијску историју Камеруна.

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 15. августа 2008.

Освајачице медаља

Нови рекорди после завршетка такмичења 

Поред олимпијског рекорда оборен је један континентални рекорд (Азија) и један национални (Словенија).

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је била 14,45 м коју је прескочило 8 такмичарки, а 4 су ушле у финале према резултату.
 Q=директан пласман
 q= пласман по резултату

Финале 

Финално такмичење одржано је 17. августа.

Види још 
 Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.

Спољашње везе 
 Званични сајт ИААФ
 Олимпијски веб сајт

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Троскок на Летњим олимпијским играма